Vestfold og Telemark – jeden z 11 okręgów Norwegii, powołany 1 stycznia 2020 w związku z reformą administracyjną. Obejmuje obszar dawnych okręgów: Vestfold i Telemark. Siedzibą okręgu jest miasto Tønsberg.

Według danych z 2021 roku okręg zamieszkuje 421 882 mieszkańców.

Podział administracyjny 
Okręg dzieli się na 25 gmin:

Przypisy 

 
Okręgi w Norwegii